

Бежиці () — село в гміні Длуґоленка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бежиці  () — село в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства